Willy van Hemert (1912-1993), Nederlandse toneel- en televisieregisseur, tekstschrijver, acteur en cabaretier.
Ellen van Hemert (1937), Nederlands kunstschilderes en actrice en dochter van Willy.
Ruud van Hemert (1938-2012), Nederlands film- en televisieregisseur en zoon van Willy.
Hans van Hemert (1945), Nederlands muziekproducent, componist en tekstdichter en zoon van Willy.
Eric van Hemert (1950), Nederlands kunstschilder, musicus en componist en zoon van Willy.
Frank van Hemert (Kerkrade, 1956), Nederlands kunstschilder, graficus, collagist, beeldhouwer, tekenaar.